Ореховно — название географических объектов:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Ореховно — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Ореховно — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Ореховно — агрогородок в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Ореховно — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Ореховно — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Ореховно — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Ореховно — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.

Озёра 
 Ореховно — озеро в Полоцком районе Витебской области Белоруссии.
 Ореховно — озеро в Ушачском районе Витебской области Белоруссии.

См. также 
 Ореховно-1
 Ореховно-2